Miejscowości w USA:
 Westby – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Sheridan
 Westby – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Westby (ang. Westby Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Westby – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Westby-with-Plumptons – civil parish
 Westby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)